Big River ( für „großer Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Big River (Coast Fork Willamette River), Oregon
 Big River (Cook Inlet), Alaska
 Big River (Golf von Alaska), Alaska
 Big River (Kashunuk River), Alaska
 Big River (Kuskokwim River), Alaska
 Big River (Mendocino Bay), Kalifornien
 Big River (Meramec River), Missouri
 Big River (Michigansee), Michigan
 Big River (Mississippi River), Wisconsin
 Big River (Ozette River), Washington
 Big River (Schelichow-Straße), Alaska
 Big River (South Branch Pawtuxet River), Rhode Island
 Big River (Stepovak Bay), Alaska
 Big River (Suncook River), New Hampshire
 Big River (Unimak Island), Alaska

in Kanada:
 Big River (Banksinsel)
 Big River (Lake Melville)
 Big River (Labrador)
 Big River (Nova Scotia)
 Big River (Ontario)
 Big River (Cowan Lake), Saskatchewan

in Australien:
 Big River (Brodribb River), Victoria
 Big River (Goulburn River), Victoria
 Big River (Mitta Mitta River), Victoria

in Neuseeland:
 Big River (Southland)
 Big River (Tasman)
 Big River (West Coast)

Big River ist der Name folgender Orte:
 Big River (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Big River (New Brunswick), Kanada
 Big River (Saskatchewan), Kanada

Big River steht für:
 Big River (Musical), ein Musical von Roger Miller
 Big River (Lied), einen Song von Johnny Cash

Siehe auch:
 Big River Township